Shoot est un personnage de Hunter × Hunter.
 Shoot est un film japonais, sorti en 1994, de Kazuki Omori.
 Shoot est le titre d'une performance réalisée par Chris Burden en 1971.
 Shoot est le nom du premier album solo du chanteur Thomas B.
 Un shoot, un shoot them up dans le domaine su jeu vidéo.